Кубок Футбольної ліги 1992–1993 — 33-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге у своїй історії здобув Арсенал.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 серпня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/26 серпня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня/9 вересня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/25 серпня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19/26 серпня 1992

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/7 жовтня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/6 жовтня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/7 жовтня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня/27 жовтня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/6 жовтня 1992

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 вересня/7 жовтня 1992

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1992

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1992

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 грудня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 1993

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 1992

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 грудня 1992

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 січня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 1993

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 лютого 1993

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого/10 березня 1993

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 лютого/14 березня 1993

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1992–1993
1992 у футболі
1993 у футболі
1992 в англійському спорті
1993 в англійському спорті